Ödes Schloss steht für
 Burgstall Ödes Schloss (Engelthal)
 Ödes Schloss (Rechnitz), Österreich
 Hausberg Ödes Schloss, Böheimkirchen
 Ödes Schloss (Altenburg), Österreich